Zensus oder Census steht für:

 Volkszählung, gesetzlich angeordnete Erhebung statistischer Bevölkerungsdaten
 Mindesteinkommen für Wahlberechtigung im Zensuswahlrecht
 Zensus (Rom), Erfassung der Gesamtanzahl römischer Bürger

Person:
 Anton Zensus (* 1958), deutscher Astrophysiker und Radioastronom

Siehe auch:
 Zensus 2011, Zensus 2022 (EU-Volkszählungen)
 Census-Transformation (Algorithmus)
 Handschriftencensus (Datenbank)
 Zensur (Begriffsklärung)